Plon – casa editrice francese
 Plön – città tedesca